Решето — многозначный термин, возможные значения:
 Решето — сито, инструмент для разделения сыпучих масс по величине частиц. 
 Решето в теории категорий — категорный аналог набора открытых множеств в общей топологии. 
 Решето в теории чисел — тип алгоритмов нахождения простых чисел путём рекурсивного исключения (отсеивания) непоходящих:
 Решето Аткина
 Решето Сундарама
 Решето Эратосфена

См. также 
 Решётка
 Решёты